Каскоголовые сцинки, или триболонотусы (), — род ящериц из семейства сцинковых.

Виды рода встречаются в Новой Гвинее, на архипелаге Бисмарка и на Соломоновых островах. Характерной особенностью морфологии сцинков является наличие на спине от одного до четырёх рядов треугольных и выпуклых чешуек.

Род включает следующие 10 видов:
 островной триболонотус (Tribolonotus annectens)
 бугенвильский триболонотус (Tribolonotus blanchardi)
 триболонотус Бронгерсмы (Tribolonotus brongersmai)
 Tribolonotus choiseulensis
 стройный триболонотус (Tribolonotus gracilis)
 новогвинейский триболонотус (Tribolonotus novaeguineae)
 Tribolonotus parkeri
 Tribolonotus ponceleti
 Tribolonotus pseudoponceleti
 триболонотус Шмидта (Tribolonotus schmidti)

Примечания 

Сцинковые
Таксоны, описанные Габриэлем Биброном